La nazionale di pallavolo maschile del Liechtenstein è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo del Liechtenstein ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Liechtenstein.

Risultati

Giochi dei piccoli stati d'Europa

Campionato europeo dei piccoli stati

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile del Liechtenstein

Collegamenti esterni